Вадим Николаевич Деньгин () — советский и российский учёный, инженер-механик, заместитель начальника Конструкторского бюро машиностроения, с 1993 года — Государственный ракетный центр «КБ им. академика В.П. Макеева» (1983—2002).

Биография 
Вадим Николаевич Деньгин родился 18 октября 1938 года в селе Юдино Юдинского сельсовета Петуховского района Челябинской области, ныне город Петухово — административный центр Петуховского района Курганской области.

В 1956—1957 гг. работал на Южно-Уральской железной дороге.

В 1957—1960 гг. проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1965 году окончил Челябинский политехнический институт, факультет «Двигатели, приборы, автоматы» по специальности «Летательные аппараты».

С 1965 года работал в Специальном конструкторском бюро № 385 (СКБ-385), в 1966 г году преобразовано в Конструкторское бюро машиностроения (КБМ), с 1993 года — Государственный ракетный центр (ГРЦ) «КБ им. академика В.П. Макеева», ныне АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева»: инженер, ведущий инженер, в 1983—2002 годах — заместитель начальника предприятия. Участник разработки второго и третьего поколений стратегических морских комплексов с ракетами Р-27 Р-27У, Р-27К, Р-29, Р-29Р и Р-39 в части решения задачи стабилизации движения этих ракет на подводном участке (1965—1983).

В 1972 году разработал на аналого-вычислительных машинах программу определения фактических гидродинамических характеристик ракеты по параметрам её движения при пусках с подводной лодки.

В 1976 году разработал программу определения параметров движения ракеты на подводном участке траектории в зависимости от интенсивности волнения моря и фазы волны — для решения задачи упреждения старта.

Разработал и внедрил информационно-справочную систему «Город», которая обеспечивала данными избирательные комиссии, разрешительную систему, военкоматы, МВД, городскую справку, тепло-, водоснабжающие и жилищно-эксплуатационные организации, перепись населения.

Автор 6 изобретений по проблемам подводного старта и около 100 внедренных рационализаторских предложений.

В 1984—1991 годах был депутатом Миасского городского Совета народных депутатов, работал заместителем председателя комиссии по социалистической законности и правопорядку.

Академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (РАКЦ) (1999).

Вадим Николаевич Деньгин умер 7 января 2015 года в городе Миассе Челябинской области.

Награды 
 Орден «Знак Почёта», 1984 год
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту», 1996 год
 Премия имени В. П. Макеева, 1991 год
 Медаль Федерации космонавтики СССР «ХХХ лет полёта Ю. А. Гагарина», 1993 год
 Награды Федерации космонавтики России
 Медаль им. акад. В. П. Макеева
 Медаль им. К. Э. Циолковского
 Медаль им. акад. С. П. Королёва
 Медаль им. Ю. А. Гагарина

Примечания 

Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Сотрудники Государственного ракетного центра
Похороненные в Миассе